Lea es el nombre de varios ríos:

 El Lea, río español que pasa por la provincia de Lugo, afluente del Miño;
 El Lea, río español que desemboca en Lequeitio (Vizcaya);
 El Lea, río inglés que pasa por Londres y desemboca en el Támesis;
 El Lee o Lea, río irlandés que pasa por Cork.